Клемменсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клемменсен, Изабелла (род. 1996) — датская кёрлингистка.
 Клемменсен, Скотт (род. 1977) — американский хоккейный тренер.
 Клемменсен, Шарлотта (род. 1992) — датская кёрлингистка.